|-
| 133401 - ||  || 23 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133402 - ||  || 23 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133403 - ||  || 23 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133404 Morogues ||  || 23 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 133405 - ||  || 18 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 133406 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133407 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133408 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133409 - ||  || 18 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133410 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133411 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133412 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133413 - ||  || 19 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133414 - ||  || 19 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133415 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133416 - ||  || 20 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133417 - ||  || 21 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133418 - ||  || 22 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133419 - ||  || 22 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133420 - ||  || 23 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133421 - ||  || 22 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133422 - ||  || 22 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133423 - ||  || 17 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133424 - ||  || 20 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 133425 - ||  || 20 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133426 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133427 - ||  || 20 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133428 - ||  || 21 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133429 - ||  || 21 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133430 - ||  || 21 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133431 - ||  || 23 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 133432 - ||  || 22 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 133433 - ||  || 22 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133434 - ||  || 22 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133435 - ||  || 22 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133436 - ||  || 25 septembrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133437 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133438 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133439 - ||  || 26 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133440 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133441 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133442 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133443 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133444 - ||  || 27 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133445 - ||  || 28 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133446 - ||  || 29 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133447 - ||  || 29 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133448 - ||  || 27 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133449 - ||  || 28 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133450 - ||  || 29 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133451 - ||  || 29 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133452 - ||  || 25 septembrie 2003 ||  || 
|-
| 133453 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133454 - ||  || 26 septembrie 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 133455 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133456 - ||  || 27 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133457 - ||  || 27 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133458 - ||  || 27 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133459 - ||  || 24 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133460 - ||  || 24 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133461 - ||  || 24 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133462 - ||  || 25 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133463 - ||  || 27 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133464 - ||  || 27 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133465 - ||  || 27 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133466 - ||  || 27 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133467 - ||  || 27 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133468 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133469 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133470 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133471 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133472 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133473 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133474 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133475 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133476 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133477 - ||  || 27 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133478 - ||  || 27 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133479 - ||  || 27 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133480 - ||  || 27 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133481 - ||  || 28 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133482 - ||  || 28 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133483 - ||  || 28 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133484 - ||  || 28 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133485 - ||  || 28 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133486 - ||  || 29 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133487 - ||  || 29 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133488 - ||  || 29 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133489 - ||  || 29 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133490 - ||  || 26 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133491 - ||  || 27 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133492 - ||  || 27 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133493 - ||  || 28 septembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133494 - ||  || 29 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133495 - ||  || 29 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133496 - ||  || 30 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133497 - ||  || 18 septembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133498 - ||  || 18 septembrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133499 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133500 - ||  || 19 septembrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-